Сокращение АПВ может означать:
 Автоматическое повторное включение, автоматика повторного включения, автомат повторного включения — одно из средств электроавтоматики, повторно включающее отключившийся выключатель через определённое время.
 Автомобильный пулемётный взвод, автомобильно-пулемётный взвод, автопулемётный взвод — воинское формирование; взвод, имеющий на вооружении оборудованные пулемётами (броне)автомобили.
  (апраксия поднимания века) — болезнь.